Villers-la-Ville est une commune du Brabant wallon, en Région wallonne.

 Villers-la-Ville est une commune du département de la Haute-Saône.